Manon Bernard, actrice canadienne
Manon Bernard, joueuse française de volley-ball